Balajti János (Kisvárda, 1956. február 21. – Pécs, 2011. május 13.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Egyéb foglalkozása postás.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 1982-ben vizsgázott, 1989-ben lett országos játékvezető, az NB II-es keret tagja. A futsal kispályás labdarúgó bajnokság egyik, rendszeresen foglalkoztatott bírója. 1999-től az NB I-es asszisztensi keret tagja. Küldéseinek száma 21, nemzetközi közreműködéseinek száma: 5.

Sportvezetőként  
A Baranya Megyei Labdarúgó-szövetség (BMLASZ) Játékvezető Bizottságának (JB) aktivistája, megyei- és NB. III-as  ellenőrként tevékenykedett. A BMLASZ Biztonsági és Utánpótlás Bizottság volt tagja.

Sikerei, díjai 
2009-ben  BMLASZ JB elnöksége nevében Ábrahám Attila 25 éves szakmai munkájának elismeréseként emléklappal jutalmazta.

Források

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1956-ban született személyek
2011-ben elhunyt személyek
Pécsi sportolók